Jean-Prosper Bissuel (1807-1872), architecte français ;
 Prosper-Édouard Bissuel (1840-1922), architecte français.

 Caserne Bissuel, ancienne caserne militaire de Lyon.